15-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 2016 проводился в городе Сарри (провинция Британская Колумбия, Канада) с 15 по 24 июля 2016 года с участием 31 команды. В Канаде женский чемпионат мира проводился в 4-й раз, в провинции Британская Колумбия и городе Сарри — впервые.

Чемпионом мира стала (в 10-й раз в своей истории) сборная США, победившая в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная Канады.

Впервые в чемпионате мира принимали участие женские сборные Бразилии, Израиля, Индии, Ирландии, Кении, Пакистана, Перу, Сербии, Уганды, Швейцарии и Эквадора.

Формат соревнований

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

Группа G

Группа H

 Проходят в отборочный раунд за 1—16 места (Championship round)
 Проходят в классификационный раунд за 17—31 места (Placement round)

Классификационный раунд за 17—31 места (Placement round)

Группы (за 17—31 места) 
По две лучшие команды выходят в раунд за 17—24 места (Placement Round-Double Page), две худшие выходят в раунд за 25—31 места (Placement Round-Single Page)

Группа 1

Группа 2

«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

Группа 3

Группа 4

Плей-офф (за 17—24 места)

Плей-офф (за 25—31 места)

Отборочный раунд за 1—16 места (Championship round)

Группы (за 1—16 места) 
По две лучшие команды выходят в раунд за 1—8 места (Championship Round-Double Page), две худшие выходят в раунд за 9—16 места (Championship Round-Single Page)

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Плей-офф (за 9—16 места)

Плей-офф (за 1—8 места)

Медальный плей-офф (за 1—4 места)

Итоговая классификация

Примечания 

2016 год в софтболе
2016
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Канаде
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Суррей (Британская Колумбия)
Чемпионаты мира в Канаде
Спорт в Канаде в 2016 году
Июль 2016 года